Stasi ist:
 eine gängige Kurzbezeichnung für das Ministerium für Staatssicherheit der DDR

Stasi ist der Familienname von:
 Adriano Stasi (* 1948), italienischer Theologe
 Bernard Stasi (1930–2011), französischer Politiker

Stasi ist des weiteren:
 eine veraltete Kurzform des weiblichen Vornamens Anastasia

Abkürzung